Barbara van Brandenburg-Kulmbach (1423-1481), dochter van Johan van Brandenburg en Barbara van Saksen-Wittenberg
Barbara van Brandenburg (1464-1515), dochter van Albrecht Achilles van Brandenburg en van Anna van Saksen
Barbara van Brandenburg (1527-1595), dochter van Joachim II Hector van Brandenburg en Magdalena van Saksen